TTF puede referirse a:

 Tasa a las transacciones financieras, ITF y también Tasa Tobin.
 Tetrathiafulvaleno, un compuesto orgánico usado en electrónica.
 Time to Treatment Failure, Fracaso del tratamiento quimioterapia contra el cáncer.
 Title Transfer Facility, un punto de comercio virtual de gas natural en los Países Bajos.
 TrueType, un formato estándar de tipos de letra desarrollado inicialmente por Apple Computer.
 Tumor Treating Fields (TTFields). Una nueva terapia médica para el tratamiento de los tumores cancerosos basada en campos eléctricos.
 Ten Thousand Fists, un álbum de la banda de rock duro Disturbed.
 Titus the Fox, una plataforma de juego de Titus Interactive.
 TTF, Código de IATA -aeropuertos- para el Aeropuerto Custer en Monroe, Míchigan, Estados Unidos.